Аллерёд:
 Аллерёд (коммуна) — коммуна в Дании.
 Аллерёд (станция) — железнодорожная станция в городе Лиллерёд, административном центре коммуны Аллерёд.
 Аллерёдское потепление, сокращённо Аллерёд — фаза позднеледникового потепления климата между ранней и поздней дриасовыми фазами похолодания, приблизительно от 11 400 до 10 800 лет назад.